Edu García es el nombre por el que se conoce tanto a:

 Edu García León, futbolista español (n. 1969);
 Eduardo García Martín, futbolista español (n. 1990);
 Eduardo García Martínez, rapero y exactor español (n. 1992).